

Pessoas 
 Jakob Hurt
 Joel Hurt
 John Hurt
 Marlin Hurt
 Mary Beth Hurt
 Mississippi John Hurt
 Robert D. Hurt
 Robert L. Hurt
 William Hurt

Música 
Hurt (banda) - uma banda de metal alternativo
Hurts - uma banda
Hurt (canção de Christina Aguilera)
Hurt (canção de Elvis Presley)
Hurt (canção de Nine Inch Nails)
Hurt (canção de T.I.)

Filme 
 Hurt (filme), realizado por Barbara Stepansky

Lugares 
 Hurt (Virgínia), uma localidade no Condado de Pittsylvania

Desambiguações de sobrenomes
Desambiguação
Desambiguações de topônimos